Världsmästerskapen i bordtennis 2009 spelades i Guangzhou Gymnasium i Guangzhou under perioden 24 februari-2 mars 2008. Spelort utsågs i maj 2005. Upplagan var den 49:e någonsin.

Medaljsummering

Medaljligan

Discipliner

Resultat

Herrarnas lagtävling

Final

Slutspel

Damernas lagtävling

Final

Slutspel

Källor

ITTF website
ITTF Database

Fotnoter

2008 i Kina
Bordtennis i Kina
Sport i Guangzhou
Sportevenemang i Kina
2008
WP:Projekt Kina